

Patronyme 

 Alexander Gould (1994-), acteur américain ;
 Andrew Gould (1946-), président de Schlumberger ;
 Anna Gould (1875-1961), comtesse Boniface de Castellane, puis princesse de Sagan ;
 Anny Gould (1920-2013), chanteuse française ;
 Arthur Gould (1864-1919), joueur gallois de rugby à XV ;
 Augustus Addison Gould (1805-1866), conchyliologiste américain ;
 Benjamin Apthorp Gould (1824-1896), astronome américain ;
 Bert Gould (1863-1931), joueur gallois de rugby à XV ;
  ;
 Cecil Gould (1918–1994), historien anglais de l'art ;
  (1855-1919), documentaliste et musicien canadien ;
 Chester Gould, (1900-1985), auteur de comic-strips ;
 Dana Gould (1966-), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Dave Gould (1899-1969), chorégraphe américain ;
 David Gould (1873-?), joueur et entraîneur de football écossais et américain ;
  (1988-2012), animateur britannique, créateur de la série britannique Eddsworld ;
 Elizabeth Gould (1804-1841), illustratrice britannique ;
 Elizabeth Gould Bell (1862-1934), médecin et féministe britannique ;
 Elliott Gould (1938-), acteur américain ;
 Florence Gould (1895-1983), mécène américaine d'origine française ;
 Frank Jay Gould (1877-1956), homme d'affaires américain ;
 George Jay Gould I (1864-1923), financier américain ;
  (1848-1922), lexicographe et physicien américain ;
 Georgia Gould (1980-), coureuse cycliste américaine de cross country (VTT) ;
 Glenn Gould (1932-1982), pianiste, compositeur, réalisateur et écrivain canadien ;
 Harold Gould (1923-2010), acteur américain ;
 Heywood Gould (1942- ), scénariste américain ;
 Jason Gould (1966-), acteur américain ;
 Jay Gould (1836-1892), homme d'affaires américain ;
 John Gould (1804-1881), ornithologue et naturaliste britannique ;
 Jonathan Gould (1968-), footballeur écossais ;
 Laurence McKinley Gould (1896-1995), géologue, enseignant et explorateur polaire américain ;
 Lilian Jane Gould (1861-1936), biologiste britannique ;
Louisa Gould (1891-1945), résistante britannique ;
 Martin Gould (1981-), joueur de snooker anglais ;
 Morgan Gould (1983-), footballeur sud-africain ;
 Morton Gould (1913-1996), pianiste et compositeur américain ;
 Nathaniel Gould (1661-1728) un marchand et homme politique anglais ;
  (1843-1925), soldat américain ;
 Nolan Gould (1998-), acteur américain ;
 Norma Gould (1888–1980), danseuse et chorégraphe américaine ;
  ;
 Rachel Gould (1953-), chanteuse de jazz américaine ;
 Rita Gould (1890-1981), actrice et chanteuse ;
  ;
 Roger Gould (1957-), joueur australien de rugby à XV ;
 Rodney Gould (1943-), pilote de moto britannique, champion du monde ;
 Rupert Gould (1890-1948), officier de marine et écrivain britannique ;
 Ronald Norman Gould (1933-2007), compositeur américain ;
 Sandra Gould (1916-1999), actrice américaine ;
 Shane Gould (1956-), nageuse australienne ; 
 Stephen Jay Gould (1941-2002), paléontologue américain ;
 Steven Gould (1955-), auteur de science-fiction américain ;
 Wayne Gould (1945-), promoteur du Sudoku ;
 William Gould (1913-1980), Compagnon de la Libération ;
 Wyatt Gould (1879-1960), joueur gallois de rugby à XV.

Espèces animales 
 Busard de Gould, oiseau
 Coquette de Gould, oiseau
 Diamant de Gould, oiseau
 Émeraude de Gould, oiseau
 Eurylaime de Gould, oiseau
 Souimanga de Gould, oiseau
 Toucanet de Gould, oiseau
 Varan de Gould, varan

Toponyme 
 Gould, un hameau inclus dans la municipalité de canton de Lingwick au Québec au Canada ;
 Réservoir Gould, un lac de barrage au Colorado ;
 Gould, localité en Arkansas ;
 , communauté non incorporée au Colorado ;
 Gould, ville américaine située en Oklahoma.

Autres 
 , une entreprise américaine
 Ceinture de Gould, anneau partiel d'étoiles
 Helen Miller Gould, une goélette pour la pêche au maquereau

Patronyme anglais
Patronyme juif